„Задар Оупън“ е международен открит турнир по шахмат в град Задар, Хърватия. Има статут на открито първенство на Хърватия за мъже и жени през годините: 1995, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008. Провежда се по правилата на швейцарската система. От 2005 година турнирът се провежда в две групи: „А турнир“ и „Б турнир“.

Победители 
Списък на победителите в основния турнир или „А турнира“.

Бележки 
  
 

Състезания по шахмат в Хърватия
Задар